Middlesbrough FC deltog säsongen 2008/2009 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Manager var Gareth Southgate, som gjorde sin tredje säsong på tränarbänken. Säsongen innebar nedflyttning från Premier League, på grund av en nittondeplats. Detta innebar att Middlesbrough för första gången på 2000-talet tvingades ta steget ned till Football League Championship. En rad spelare, bland annat egna produkten Stewart Downing och rekordköpet Afonso Alves lämnade klubben efter nedflyttningen, och laget kom att fastna i näst högsta serien i flera år.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Ross Turnbull

Backar
  Matthew Bates
  Justin Hoyte
  Robert Huth
  Tony McMahon
  Emanuel Pogatetz
  Chris Riggott
  Andrew Taylor
  David Wheater

Mittfältare
  Julio Arca
  Didier Digard
  Stewart Downing
  Marvin Emnes
  Adam Johnson
  Gary O'Neil
  Mohamed Shawky

Anfallare
  Jérémie Aliadière
  Afonso
  Marlon King
  Mido
  Tuncay Şanlı

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Tuncay Şanlı 7
  Gary O'Neil 4
  Mido 4
  Afonso 4

Tabell

Referenser
 - Latest Middlesbro results Soccerbase.com

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough